Poffo ist der Nachname folgender Personen:
 Angelo Poffo (1925–2010), US-amerikanischer Wrestler
 Randall Mario Poffo (1952–2011), US-amerikanischer Wrestler, besser bekannt unter seinem Ringnamen Randy Savage
 Lanny Poffo (1954–2023), US-amerikanischer Wrestler